Le mot khalq est un mot persan et pachto, signifiant littéralement le peuple.

 Le Khalq est le nom d'une faction du Parti démocratique populaire d'Afghanistan, ancien parti communiste en Afghanistan (opposée à la faction Parcham) ;
 Mojāhedin-e Khalq, les moudjahiddines du peuple iranien.